Jose Hmaé (Nova Caledónia, 5 de março de 1978) é um futebolista neocaledónio que joga como meiocampista no AS Mont-Dore. O irmão Michel Hmaé é um símbolo do futebol neocaledónio.

Iniciou a carreira profissional em 2003 no AS Pirae no Tahiti (Polinésia Francesa), onde jogou até 2011, quando foi transferido para o AS Mont-Dore da cidade de Nouméa na Nova Caledónia.

Fez 3 gols nas 9 partidas das eliminatórias da Copa da FIFA pela seleção neocaledónia e 1 gol nos 5 jogos amistosos.

Bibliografia 
 http://es.fifa.com/worldfootball/statisticsandrecords/players/player=213149/index.html
 http://www.fichajes.com/jugador/Jose-Hmae-22139.html
 http://www.ceroacero.es/jogador.php?id=75826&epoca_id=0&search=1

Futebolistas da França
Naturais da Nova Caledónia